Estación Santa Rosa puede referirse a:

Argentina
 Santa Rosa, estación ferroviaria en la Provincia de Mendoza, Argentina;
 Santa Rosa, estación ferroviaria en la Provincia de La Pampa, Argentina;

Chile
 Santa Rosa, estación (clausurada) ferroviaria en Los Sauces, Chile;
Santa Rosa, estación ferroviaria cerrada del ramal Los Sauces-Lebu;
 Santa Rosa, del Metro de Santiago, Chile;

España
 Santa Rosa, del Metro de Barcelona, en Santa Coloma de Gramanet, España

Perú
 Santa Rosa, del Metro de Lima, Perú.